Trotti Bentivoglio – uno dei rami cadetti della famiglia nobile alessandrina e milanese
 Nicola Matteucci Armandi Avogli Trotti - politologo italiano
 Clemente Ascanio Sandri Trotti – vescovo cattolico italiano
 Andreino Trotti – uomo d'armi al servizio di Gian Galeazzo Visconti
 Antonio Trotti – nobile e militare italiano
 Ardengo Trotti – vescovo cattolico italiano
 Ardingo Trotti –  generale italiano decorato con la medaglia d'oro al valor militare
 Costanza Trotti Bentivoglio – patriota e nobildonna italiana
 Giacomo Trotti -  diplomatico e ambasciatore italiano
 Gian Galeazzo Trotti – condottiero italiano
 Giovan Battista Trotti – pittore italiano
 Guarnero Trotti – vescovo cattolico italiano
 Jacques-Joachim Trotti de La Chétardie – diplomatico francese
 Lamar Trotti – sceneggiatore statunitense
 Lorenzo Trotti - vescovo cattolico italiano
 Lodovico Trotti –  nobile, patriota, militare e politico italiano del Regno d'Italia
 Lucchino Trotti – vescovo cattolico italiano
 Malvina Trotti Mosti Costabili – nobildonna, benefattrice e patriota italiana
 Paolo Antonio Trotti  - diplomatico italiano
 Pellegrino Canestri-Trotti – politico italiano del Regno d'Italia
 Tancredi Mosti Trotti Estense – politico, militare e patriota italiano
 Tavole genealogiche della famiglia Trotti